«Мэтуон» () — американский исторический художественный фильм, снятый режиссёром Джоном Сэйлзом в 1987 году. Лента рассказывает об исторических событиях, получивших название «Битва в Мэтуоне».

Сюжет 
Действие происходит в 1920 году в шахтёрском городке Мэтуон (Западная Виргиния). Рабочие местной угледобывающей компании организуют профсоюз и объявляют забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы. Хозяева компании, которая является фактически единственным работодателем в этом районе, не намереваются смягчать кабальные условия, в которые поставлены шахтёры, и в качестве штрейкбрехеров завозят группу итальянцев и негров. Однако активист Джо Кэнэхэн, приехавший в город для организации работы профсоюза, убеждает новичков присоединиться к забастовке. Вскоре в Мэтуоне появляются работники детективного агентства, нанятые хозяевами компании для решения вопроса силовым путём...

В ролях 
 Крис Купер — Джо Кэнэхэн
 Мэри Макдоннел — Эльма Раднор
 Уилл Олдхэм — Дэнни Раднор, сын Эльмы
 Дэвид Стрэтэйрн — шериф Сид Хэтфилд
 Джеймс Эрл Джонс — Джонсон «Мало Одёжки» Кен Дженкинс — Сефус Парселл
 Кевин Тай — Хики 
 Гордон Клэпп — Том Григгс
 Боб Гантон — ''Лайвли

Награды и номинации 
 1988 — номинация на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу (Хаскелл Уэкслер).
 1988 — номинация на премию Американского общества кинооператоров за лучшую операторскую работу (Хаскелл Уэкслер).
 1988 — премия «Независимый дух» за лучшую операторскую работу (Хаскелл Уэкслер), а также 5 номинаций: лучший фильм (Пегги Райски, Мэгги Ренци), лучший режиссёр (Джон Сэйлз), лучший сценарий (Джон Сэйлз), лучший актёр второго плана (Дэвид Стрэтэйрн, Джеймс Эрл Джонс).

Примечания

Ссылки 

Исторические фильмы США
Исторические фильмы о 1910-х годах
Фильмы Джона Сэйлза
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы о шахтёрах
Фильмы США 1987 года